TLS est un sigle, qui peut signifier :
 , le terme anglais pour « structure lymphoïde tertiaire ».
 The Last Story, un jeu vidéo de rôle développé par Mistwalker et édité par Nintendo pour la Wii ;
 The Times Literary Supplement, une revue littéraire britannique ;
 Thread Local Storage, méthode et outil de programmation permettant d'avoir des variables globales non partagées entre les threads d'un processus ;
 Tout le sport, émission de télévision française consacrée à l'actualité sportive quotidienne et diffusée sur France 3 depuis 1993 ;
 Transport Layer Security, norme de sécurisation par chiffrement du transport de l'information au sein des réseaux informatiques (anciennement SSL).

TLS est un code qui signifie :
 Timor oriental
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3 ;
 .

Code